Beilizigu är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, omkring 48 kilometer nordost om stadens centrum. Antalet invånare är .

Runt Beilizigu är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Panzhuang,  km söder om Beilizigu. Trakten runt Beilizigu består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin
WP:Projekt Kina